Boorstin lautet der Familienname folgender Personen:

 Daniel J. Boorstin (1914–2004), amerikanischer Historiker und Schriftsteller
 Jon Boorstin (* 1946), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur, Dokumentarfilmer, Schriftsteller sowie Produzent